Chorley puede referirse a:

 Chorley, Lancashire, Inglaterra
 Municipio de Chorley, Inglaterra

 Chorley (Staffordshire), Inglaterra
 Chorley (Shropshire), Inglaterra
 Chorley (Wilmslow West and Chorley), Cheshire, Inglaterra
 Chorley (Wrenbury), Cheshire, Inglaterra
 Richard Chorley